Cet article présente un décompte des médailles des différentes nations aux Jeux olympiques depuis 1896, en prenant en compte les Jeux olympiques d'hiver et les Jeux olympiques d'été.
Ce compte n'inclut pas les Jeux olympiques intercalaires de 1906, qui ne sont pas reconnus par le Comité international olympique (CIO), comme étant des Jeux officiels.

Le CIO ne publie pas explicitement ce classement, mais publie des classements pour chaque Jeux. Ce classement a été établi en additionnant les classements du CIO.

À propos de ce tableau 
Ce tableau est trié par défaut alphabétiquement. Cependant, on peut classer les différents nations selon le nombre de médailles d'or, d'argent, de bronze ou leur total en cliquant sur les cases en haut des colonnes.
Il est de coutume dans la plupart des pays du monde de classer les nations en prenant en compte :
 le nombre de médailles d'or en premier ;
 le nombre de médailles d'argent en cas d'égalité du nombre de médailles d'or ;
 enfin, le nombre de médailles de bronze, en cas d'égalité sur les deux premiers critères
Cependant, certains pays, comme les États-Unis, considèrent d'abord le nombre total de médailles, la nature de celles-ci ne servant qu'à départager d'éventuelles égalités.

Bien que la première méthode de classement soit plus couramment utilisée, le CIO n'établit officiellement aucun classement des nations : seules la liste des athlètes médaillés et leur nation d'appartenance figurent dans le décompte officiel du CIO.

Les résultats individuels des athlètes sont regroupés en fonction du code pays du CIO.

Lorsque certains codes ont changé sans que l'entité politique ne change (par exemple, HOL est devenu NED pour les Pays-Bas), les médailles sont regroupées sous la même appellation. En revanche, lorsque des changements d'entités politiques ont eu lieu (comme pour l'URSS par exemple), les médailles sont regroupées sous des appellations différentes selon les époques.

Les noms présentés en italique sont des entités politiques n'existant plus aujourd'hui.

Ce tableau a été actualisé après les Jeux olympiques d'été de 2020.

Tableau des médailles

Pays sans médailles

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Jeux olympiques
 Décompte des médailles olympiques par nation aux Jeux d'hiver
 Classement mondial des grandes nations du sport
 Médaille olympique
 Liste des médailles olympiques retirées
Liste des médaillés olympiques dans les compétitions artistiques

Liens externes 
 Base de données du Comité international olympique, site officiel du CIO.
 Rapports officiels par édition, sur la84foundation.org.

Délégation aux Jeux olympiques
Tableau des médailles